Miejscowości w USA:
 Ellendale – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Sussex
 Ellendale – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Ellendale – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
Gminy w USA:
 Ellendale (ang. Ellendale Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander
 Ellendale (ang. Ellendale Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey